qxq – codice ISO 639-3 della lingua qashqa'i